Марлен Аренс Остертаг (, 27 июля 1933 — 17 июня 2020) — чилийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.

Родилась в Консепсьоне. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне завоевала серебряную медаль в метании копья. В 1959 году стала чемпионкой Панамериканских игр. В 1960 году приняла участие в Олимпийских играх в Риме, но на этот раз была лишь 12-й. В 1963 году вновь завоевала золотую медаль Панамериканских игр в метании копья.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты Чили
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года